Korppi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korppi (ö i Satakunta), Raumo, 
 Korppi (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Korppi (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Korppi (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar